Флеш д’Эмрод (, ) — шоссейная однодневная велогонка, проходившая по дорогам французского региона Иль и Вилен.

История 
Изумрудная стрела, как дословно переводится название, проводилась всего два раза — в 2011 и 2012 годах в начале апреля в районе Сен-Мало. Оба раза соревнование проходило в рамках Европейского тура UCI (под категорией 1.1) и Велошоссейного кубка Франции.

Организатором выступал Maison du cyclisme de Rennes.

Третий выпуск гонки и 4-й этап Кубка Франции, первоначально запланированный на 31 марта 2013 года, был отменён. Организаторам не удалось получить разрешение на использование определенных дорог во время пасхальных выходных.

Призёры

Примечания

Ссылки 
 Флеш д’Эмрод на FirstCycling
 
 
 
 

Велогонки во Франции